Danse ta vie est un album de Sylvie Vartan sorti en 1983.
 Danse ta vie est un album de la chanteuse belge Melody sorti en 1991.
 Danse ta vie (Center Stage) est un film américain réalisé par Nicholas Hytner en 2000.